«Salón del Manga» es la denominación que reciben los siguientes eventos de cómic centrados en la historieta japonesa:
 Salón del Manga de Barcelona, desde 2018 denominado Manga Barcelona;
 Salón del Manga de Cádiz;
 Salón del Manga de Granada, actualmente denominado FicZone;